Quiteriense – abitanti di Santa Quitéria do Maranhão
Quiteriense – abitanti di Santa Quitéria